Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Sevilla. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 41000.

 
Sevilla